Esprit d'équipe peut faire référence à :
l'esprit d'équipe est le lien entre les membres d'un groupe ;
Esprit d'équipe est un film islandais sorti en 2006 ;
Esprit d'équipe est le premier tome de la série de bande dessinée Sillage - Premières Armes sorti en 2014.

Voir aussi